Carlos Pareta y Padrós (Torroella de Montgrí, 24 de junho de 1836 – Porto Alegre, 9 de março de 1904) foi um dos cinco membros fundadores do Espiritismo no Rio Grande do Sul.

Biografia
Nasceu na Catalunha, filho de Maria Padrós e Estevan Pareta. Quando a sua mãe morreu, em 1870, embarcou para Havana (Cuba), permanecendo até 1876, quando foi morar naFiladélfia, nos Estados Unidos da América. 

Já em 1882 viajou para Montevidéu (Uruguai) para visitar o seu tio Mateus Pareta, quando conheceu o Brasil. Em 1884 instalou-se no Brasil, onde abriu um restaurante e mais tarde um hotel, localizados na rua Vigário José Inácio, no centro de Porto Alegre. 

Casou-se com a brasileira Leopoldina da Fonseca Barandas em 1888. Naturalizou-se brasileiro e tornou-se membro do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR). 

Era membro ativo da Maçonaria e da Sociedade Espírita Allan Kardec.

Em 13 de julho de 1894, reuniu-se com Joaquim Xavier Carneiro, Mercedes Ferrari, Carlos Ferrari e Olavo Ferreira e fundaram o Grupo Espírita Allan Kardec que, mais tarde, seria a Sociedade Espírita Allan Kardec (SEAK).

Carlos Pareta foi assassinado no dia 9 de março de 1904 e o seu algoz foi condenado a cumprir pena de 30 anos, tendo cumprido 20 anos e sendo libertado. O motivo do assassinato não foi devidamente esclarecido.

Ainda nos dias de hoje está em pleno funcionamento a “Caixa Carlos Pareta”, que arrecada alimentos não perecíveis todos os meses e distribui aos menos afortunados.

Bibliografia
 Flores, Moacir. Dicionário de História do Brasil. 3ª ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004 - ISBN 9788574302096;
 Miranda, Rosemerie Assis de. Sociedade Espírita Allan Kardec: 120 anos de memórias. 1ª ed. 2015 - Porto Alegre, RS: Calábria Artes Gráficas;
 Fernandes, Whashington Luiz Nogueira. A história viva do Espiritismo. 1ª ed. set. 2011 - São Paulo, SP: CCDPE-ECM. 384 p. - ISBN 9788564907010;
 Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano II, n. 4, Mai. 2009 - ISSN 1983-2850 – http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf3/texto7.pdf;
 Jornais “A Luz de Damasco” – edições 432, 693 e “O Independente” – março de 1904;
 Processo N648M33 – Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul;
 Testamento N2681M76E6/1904 – Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul;
 Biblioteca da Sociedade Espírita Allan Kardec. 

Espíritas do Brasil
Espíritas da Espanha
Maçons do Brasil
Naturais de Girona (província)